Croisilles (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Croisilles (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Croisilles (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Croisilles (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais